Billy Budd steht für:

 Billy Budd, Novelle von Herman Melville (1886/1891)
 Billy Budd (Oper), von Benjamin Britten (1951)
 Billy Budd, Originaltitel von Die Verdammten der Meere, britischer Film von Peter Ustinov (1961)
 Billy Budd (1966), britischer Fernsehfilm von Basil Coleman 
 Billy Budd (1988), britischer Fernsehfilm von Barrie Gavin